В Соединённых Штатах насчитывается 5 округов с названием Андерсон ():
 '''Андерсон''' — округ штата Канзас.
 '''Андерсон''' — округ штата Кентукки.
 '''Андерсон''' — округ штата Теннесси.
 '''Андерсон''' — округ штата Техас.
 '''Андерсон''' — округ штата Южная Каролина.